Bariton bezeichnet

 Bariton, eine Stimmlage
 Baritonhorn, ein Blasinstrument, das dem Tenorhorn ähnelt

Siehe auch:

 Baryton, ein Streichinstrument aus der Gambenfamilie
 Baritongitarre, eine Gitarre mit längerer Mensur
 Der Bariton, polnischer Spielfilm (1985)